— японский аристократ, государственный деятель периода Хэйан. Сын Фудзивара-но Мотоцунэ. Служил при дворе императоров Уда и Дайго.

Биография 
В 899 году Токихира был назначен на должность «левого министра» императорского правительства. В 901 году он организовал изгнание Сугавара-но Митидзанэ из столицы.

Токихира был ответственным за составление исторической хроники «Записи трех правлений императоров Японии» (日本三代実録) и свода правок к существующему законодательству «Энгисики» (延喜式). В 902 году он выдал «Закон об упорядочении сёэнов», по которому фактически признавалось существование частной собственности.

Токихира также известен заключением «Сборника древних и новых японских песен», который был написан японской азбукой хираганой. Благодаря представлению этого «сборника» в 903 году императору, хирагана была признана официальным письмом наряду с китайскими иероглифами.

Примечания 

Государственные деятели Японии
Персоналии периода Хэйан
Токихира
Персоны без указанного места рождения
Персоны без указанного места смерти